Mikojan je lahko: 
 Anastas Mikojan (1895—1978), armenski (sovjetski) politik 
 Artem Mikojan (1905—1970), armenski (sovjetski) letalski konstruktor